Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 5. Wahlperiode vom 23. Juli 1962 bis zum 23. Juli 1966

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Wilhelm Johnen (CDU), ab 19. April 1966 Josef Hermann Dufhues (CDU)

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Heinz Kühn
 CDU: Wilhelm Lenz
 FDP: Walter Möller

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:5 Wahlperiode